SAB Tucans ASME (de l'acrònim de Sant Adrià de Besòs), equip d'hoquei sobre patins en línia femení de la ciutat de Sant Adrià de Besòs
 SAB Cantabria (de l'acrònim en castellà Sociedad de Amigos del Baloncesto), equip de bàsquet de la ciutat de Santander, a Cantàbria
 Stourm ar Brezhoneg, associació per a la defensa del bretó de França
 Societat d'Arqueologia del Berguedà, associació d'arqueologia de la comarca del Berguedà
 Societat d'Arqueologia Brasilera, associació professional d'arqueologia del Brasil
 Societat Astronòmica Brasilera, associació professional d'astronomia del Brasil
 Banc de Desenvolupament de Saxònia (del seu nom en alemany Sächsische AufbauBank), institució oficial de finançament públic de l'estat de Saxònia, a Alemanya
 Oficina de Protecció de la Constitució (del seu nom en letó Satversmes Aizsardzības Birojs), servei d'intel·ligència de Letònia
 School of American Ballet, escola de ballet de Nova York, als Estats Units
 Agrupament suís per les regions de muntanya (del seu nom en alemany Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete), associació pel desenvolupament de les poblacions de muntanya de Suïssa
 SABMiller (de l'acrònim en anglès South African Breweries), companyia cervesera amb seu a Londres, al Regne Unit
 Société Aérienne Bordelaise, empresa aeronàutica històrica amb seu a Bordeus, a França
 Spectrochimica Acta part B, revista científica de referència en espectroscòpia
 Sistema antibloqueig, dispositiu que evita el bloqueig dels pneumàtics en el procés de frenat d'un vehicle
 Senyalització automàtica en bloc, sistema de senyalització ferroviària utilitzat a França
 Airbag lateral (del seu nom en anglès Side Air Bag), coixí de seguretat per a la protecció dels ocupants d'un vehicle
 Sociedad Anónima Bursátil, tipus de societat anònima utilitzat a Mèxic
 Standard ACIS Binary, format de fitxer utilitzat pel nucli informàtic ACIS
 SAB també és l'abreviatura del cançoner de la Sablonara, manuscrit que conté música del segle XVII
 SAB també és la designació a la classificació morfològica de les galàxies d'una galàxia espiral intermèdia, un tipus de galàxia de disc
 SAB també és l'acrònim de Soprano-Alt-Baix, definició dels tipus de veu presents en un cor
 SAB també és el codi a la Borsa de Barcelona del Banc Sabadell, banc originari de Sabadell, al Vallès Occidental
 SAB també és el codi OACI de Sabena, aerolínia nacional històrica de Bèlgica
 SAB també és el codi IATA de l'Aeroport Juancho E. Yrausquin, a l'illa de Saba de les Antilles Neerlandeses
 sab també és el codi ISO 639-3 del Buglere, llengua txibtxa parlada al Panamà
 Sab també és el títol d'una novel·la escrita per Gertrudis Gómez de Avellaneda